Lappnäs kan syfta på:
 Lappnäs, Sunne kommun – ett före detta barnhem i Sunne kommun i Värmland
 Lappnäs, Lovisa – en udde i Pernå, Nyland, Finland
 Lappnäs, Salo – en by i Bjärnå, Egentliga Finland